Илия Петров Арнаудов е български оперен режисьор и музиковед.

Биография 
Роден е на 7 юни 1889 година в Русе в семейството на Петър Сибинов Арнаудов, търговец на жито от Тетово, чийто корени са от тетовското село Вратница. Брат е на Михаил Арнаудов. Учи в гимназия „Княз Борис I“ в Русе и осемнайсетгодишен постъпва като суфльор в Софийската опера. След две години заминава за Виена, където учи режисура при Ханс Брайер от Виенската опера. След това специализира в Берлинското висше училище за музика.

Завръща се в България и става режисьор постановчик в Софийската народна опера. Дълго време асистира на Хитьо Попов и Николай Веков и първата му самостоятелна работа е операта „Хензел и Гретел“ на Енгелберт Хумпердинк с премиера на 11 март 1932 под диригентството на Херман Щанге, която постига голям успех. Арнаудов демонстрира като режисьор музикалност и фантазия. През следващия сезон поставя новата опера на Натан Князев „Иванко“ и „Миньон“ на Амброаз Тома с участието на първия тенор Каренин, Мария Милкова-Золотович и Елена Гебел-Димитрова. Арнаудов се налага в театъра и поставя предимно неиграни заглавия: „Цар и дърводелец“ на Алберт Лорцинг, „Силата на съдбата“ на Джузепе Верди, „Фаворитката“ на Гаетано Доницети, „Иродиада“ на Жул Масне, „Марта“ от Фридрих фон Флотов. Той е първият постановчик на „Летящият холандец“, която реализира под музикалното ръководство на Венедикт Бобчевски със състав: Цветана Табакова (Сента), Михаил Попов (Даланд), Любен Минчев (Ерик), Слави Филев (Кормчията), Диана Герганова (Мари), а в главната роля е Цветан Капролев, а по-късно и Христо Бръмбаров. Това е най-големият постановъчен успех на Илия Арнаудов.

Арнаудов е автор на много статии, студии и няколко книги: „История на италианската музика“, „Вагнер и Лоенгрин“, „Народна песен и национално възпитание“, „Йохан Себастиан Бах“. Издава и редактира вестник „Български народен театър“.

След 1944 година Арнаудов, немски възпитаник и любител на Вагнер, е отстранен от Софийската опера и командирован като режисьор в самодейната Работническа опера в Сливен. През 1946 година там поставя с успех съветската детска опера „Вълкът и седемте козлета“.

Умира на 25 април 1946 година в София.

Родословие

Бележки 

Български музиколози
Български творци от Македония
Български театрални режисьори
По произход от Вратница
Родени в Русе
Починали в София